Existen varios municipios Antonio Díaz:

 el municipio Antonio Díaz, ubicado en Delta Amacuro (Venezuela);
 el municipio Antonio Díaz, ubicado en Nueva Esparta (Venezuela);